

Потеряєвка — селище, Мамонтовський район, Алтайський край
 Потеряєвка — селище, Рубцовський район, Алтайський край